Arnswald steht für:
 Arnswald, deutscher Name (1938–1945, bis 1938 Grabowen im Kreis Goldap/Ostpreußen) des Ortes Grabowo (Gołdap) im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Arnswald bzw. Arnswaldt ist der Familienname folgender Personen:
 des thüringischen Adelsgeschlechts von Arnswaldt (auch: Arnswald, seltener Arneswalt und Ahrenswald)